Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Clinton () :
deux comtés nommés en l'honneur de George Clinton (1739-1812), militaire et homme politique américain :
le comté de Clinton, situé dans l'État de New York ;
le comté de Clinton, situé dans l'État de l'Ohio.
sept comtés nommés en l'honneur de DeWitt Clinton (1769-1828), neveu du précédent, homme politique américain :
le comté de Clinton, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Clinton, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Clinton, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Clinton, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Clinton, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Clinton, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Clinton, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.